Ванашимахи ( в пер. «вана» — тёплый, «шин» — вода, «махьи» — хутор) — село в Буйнакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Карамахинский“».

Географическое положение 
Расположен в 25 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск.

Население 

 Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 100 % населения села составляли даргинцы.

История 

В 1997 году Ванашимахи становятся одним из центров ваххабизма и не подчиняются российским властям. Российский контроль над селом был восстановлен в результате спецоперации вооружённых сил в сентябре 1999 года.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района